Luz — fenómeno físico
 Lúmen (anatomia) — espaço interno de um órgão ou estrutura oca

Geografia 
 Luz (localidade bíblica)

Brasil 
 Luz (bairro de São Paulo)
 Luz (Minas Gerais) — município

Portugal 
 Luz (Lagos)
 Luz (Mourão)
 Luz (Santa Cruz da Graciosa)
 Luz de Tavira

Estações metroferroviárias 
 Estação da Luz — em São Paulo, Brasil
 Estação Colégio Militar/Luz — do Metropolitano de Lisboa

Música 
 Luz (álbum de Djavan) — álbum brasileiro de 1982
 Luz (álbum de Roupa Nova) — álbum brasileiro de 1988
 Luz (álbum de Pedro Abrunhosa) — álbum português de 2007

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música